LAgrupació Europea de Cooperació Universitària Pirineus-Mediterrània AECU-PM és un organisme de cooperació transfronterera que adopta la fórmula jurídica europea d'agrupació europea de cooperació territorial (AECT) i que, segons el rector de la Universitat de Girona, “és imprescindible per donar entitat jurídica al [Pol interuniversitari] PRES-PM i poder accedir a fons europeus”.

El Pol de Recerca i Ensanyement Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM) fou creat el març del 2010 entre la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i la Universitat Pierre i Marie Curie – París 6 (UPMC) , a través de l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda, creant així un espai de gestió integrada amb l'objectiu principal de millorar l'excel·lència universitària a través de la cooperació entre les universitats i les entitats membres, amb la voluntat de crear un veritable campus transfronterer que permeti dur a terme projectes europeus concrets.

No obstant, tot i que aquesta Agrupació va ser creada abans del 2014, a gener del 2020 encara no constava inscrita al Registre d'AECTs del Comitè europeu de les Regions, cosa deguda probablement a la lentitud de l'administració espanyola (que és qui n'ha de consolidar els tràmits), ja que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública d'Espanya la fa constar com a agrupació “en tràmit” de constitució. En qualsevol cas, el Pol interuniversitari PRES-PM ja funcionava abans d'obrir-se a ser legalitzat com a AECT, i així pot seguir funcionant entretant.

Vegeu també 
 Euroregió Pirineus Mediterrània
 Espai Català Transfronterer

Referències 

Política de la Unió Europea
Universitats d'Europa
Catalunya del Nord
Pirineus Orientals